Sussex (graafschap), een traditioneel graafschap in Engeland
 Koninkrijk Sussex, het Angelsaksische koninkrijk waaruit dit ontstaan is
 East Sussex, bestuurlijke splitsing van het graafschap
 West Sussex, bestuurlijke splitsing van het graafschap
 Sussex (Canada), een stad in Canada
 Sussex (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey in de Verenigde Staten
 Sussex (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten
 Sussex (rund), een runderras

Zie ook 
 Sussex County (doorverwijspagina)